Michael Paul Zemour, ou Zem, né le  à Tel Aviv, est un chanteur français.

Biographie 
Fils du criminel Edgar Zemour, assassiné à Miami le , membre de la bande des Frères Zemour, il se consacre à la musique durant ses cinq années de prison, de 1989 à 1995, dans un pénitencier américain pour cambriolage. Il fait la première partie de Jean-Louis Aubert puis collabore avec Geoff Pesche.

Album 
 2004 : Heavy Duty Burdens, Kriminelle Records
 Freedom Machine
 Private Sessions
 Watch your step
 Moonlight
 2019 : Ready Machine

Publication 
 Dream or Die, éditions JC Lattès, 2007

Liens externes 
 Tout le monde en parle, Ina
 Enfant des balles, Libération

Notes et références 

Crime organisé en France
Chanteur français du XXIe siècle
Naissance en juillet 1971
Naissance à Tel Aviv-Jaffa